Marie Augusta Saská (21. června 1782, Drážďany – 14. března 1863, Drážďany) byla saská princezna, dcera krále Fridricha Augusta I. Saského.

Život 
Narodila se 21. června 1782 v Drážďanech jako dcera/třetí dítě ze čtyř potomků krále Fridricha Augusta I. Saského a jeho manželky Amálie Zweibrückensko-Birkenfeldské. Byla jejich jediným žijícím dítětem. Její rodina měla nárok na polský trůn a podle Ústavy z 3. května 1791 byla Marie Augusta zařazena do linie následnictví na polský trůn v případě úmrtí všech mužských potomků rodu Wettinů. V Polsku byla nazývána "polská infanta".

Po vytvoření varšavského vévodství byla považována za následnici po svém otci, i když bylo nástupnictví vévodství vázáno salickým právem.

Nikdy se nevdala, třebaže byly pokusy provdat ji za příslušníky dynastie Hohenzollernů či Romanovců. Jedním z potenciálních manželů byl kníže Józef Antoni Poniatowski, bratr polského krále Stanisława Poniatowského. Zemřela 14. března 1863 v Drážďanech. Pohřbena byla v katedrále Nejsvětější Trojice v Drážďanech.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Saské princezny
Němečtí římští katolíci
Narození v roce 1782
Narození 21. června
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1863
Úmrtí 14. března
Úmrtí v Drážďanech
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Ženy